Кензо Гаудмейн (; родился 18 декабря 2001 года, Хорн, Нидерланды) — нидерландский футболист, полузащитник клуба АЗ, выступающий на правах аренды за «Эксельсиор».

Клубная карьера 
Гаудмейн — воспитанник клуба АЗ. 16 марта 2018 года в матче против «Алмере Сити» он дебютировал за команду дублёров в Эрстедивизи.

В июне 2021 года перешёл на правах аренды в «Спарту». В январе 2022 года был арендован «Эксельсиором».

Международная карьера 
В 2018 году в составе юношеской сборной Нидерландов Гаудмейн принял участие в юношеском чемпионате Европы в Англии. На турнире он сыграл в матчах против команд Германии, Испании и Сербии.

Достижения 

Международные

 Нидерланды (до 17)
  Юношеский чемпионат Европы — 2018

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 17 лет
Игроки ФК «Йонг АЗ»
Игроки ФК АЗ
Игроки ФК «Спарта» Роттердам
Игроки ФК «Эксельсиор» Роттердам